Дајана (Благоевград, 22. септембар 1982) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Право в целта}- (2006)

Спотови

Тв верзије 

Рођени 1982.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи